Falco est un mot, signifiant faucon en latin, qui désigne :

Titres d’œuvre 
 Falco, histoire de la série de bande dessinée 421 (1988) ;
 Falco, série télévisée française (2013) ;
 Falco, série télévisée américaine (2018).

Zoologie 
  Falco, le genre animal auquel appartiennent les faucons.

Patronymes 
Falco est un patronyme porté par :
 Falco (1957-1998), chanteur autrichien ;
 Albert Falco (1927-2012), capitaine et chef plongeur de la Calypso (France) ;
 Edie Falco (1963-), actrice américaine ;
 Ennio Falco (1968-), tireur sportif italien ;
 Fabrice di Falco (1974-), chanteur lyrique français ;
 Hubert Falco (1947-), homme politique français ;
 Jean-Michel di Falco (1941-), ecclésiastique français ;
 Michele Falco (probablement 1688 – après 1732), compositeur italien ;
 Robert Falco (1882-1960), juge français au procès de Nuremberg.

Patronymes de personnages de fiction 
 Marcus Didius Falco, un personnage de fiction créé par la romancière britannique Lindsey Davis ;
 Falco Lombardi, un personnage de la série de jeux vidéo Star Fox ;
 Falco di Chimici  Prince Talien de la série littéraire Stravaganza ;
 Alexandre Falco, personnage principal de la série télévisée Falco ;
 Falcó, personnage principal de la série de romans Falcó d'Arturo Perez-Reverte ;
 Falco, un personnage du manga Ken le Survivant ;
 Falco, un personnage du manga L'Attaque des Titans ;

Divers 
 Falco, un croiseur éclaireur de la Marine italienne.

Voir aussi 
 Falco (genre)

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre